Lisztomania (hype); modeverschijnsel uit de tijd van Franz Liszt;
Lisztomania (film); film uit 1975 van Ken Russell;
Lisztomania (album); muziekalbum uitgegeven door A & M Records onder de naam Rick Wakeman;
The Real Lisztomania; Wakemans eigen versie.